Salem Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Presbyterian Church (Tennessee), ID-Nr. 92001255
 Salem Presbyterian Church (Virginia), ID-Nr. 74002245